Anapski puede hacer referencia a lo siguiente:

 Anapski (Korenovsk, Krasnodar).— Una localidad de Rusia.
 Anapski (Krymsk, Krasnodar).— Una localidad de Rusia.